Ринна может означать:

 Лиза Ринна — американская актриса и телеведущая.
 Ринна — персонаж сказки «Семь подземных королей» А. М. Волкова.